Niemcy:
 Brieden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Jes Brieden – amerykańska piosenkarka
 Kaspar Friedrich Brieden – niemiecki ksiądz